Portal (стилизовано как PORTAL) — дебютный мини-альбом украинского дуэта электронной музыки «AINA», вышедший и поступивший в продажу 10 июня 2015 года.

Об альбоме 
«Portal» является первым альбомным релизом группы, который был выпущен 10 июня 2015 года на сервисе «SoundCloud». Запись альбома проходила в Киеве на студии звукозаписи «KOMORA» около одного года, с 2014 по 2015. Альбом включает в себя пять композиций на русском языке, тексты которых были написаны вокалисткой Айной Вильберг, а музыка Никитой Будашем. Заглавной песней альбома является одноименная песня, которая впоследствии стала саундтреком к сериалити «Киев днем ​​и ночью», песня прозвучала в первой серии третьего сезона. В целом альбом выполнен в жанре электронной музыки с преобладанием гитарного звучания. Продюсером дебютной EP-пластинки выступил Константин Костенко.

Критика 
Медиа и музыкальный эксперт, а также журналист и диджей Stereoigor (Игорь Панасенко) из аудио журнала «STEREOBAZA», который в настоящее время выходит в эфире Просто радио (Украина), в целом положительно описал пластинку. Автор пишет, что в проекте «AINA» музыканты с внушительным и разношерстным бэкграундом нашли новые для себя роли: «Тексты на русском о фанатичных местах «между небом и землей», «мой свет» дополняют настроение нереальности происходящего, созданное музыкой, написанной на аналоговых синтезаторах и большим количеством вокальным бэков Никиты и Айны. По звучанию вполне очевидно, что люди, которые это придумали и издают, точно в курсе происходящего в мировой электронной и поп-музыке». Он также отметил, что треки «AINA» нигде и никогда ранее не звучали.

Список композиций

Над альбомом работали 
 Айна Вильберг — вокал
 Никита Будаш — музыка
 Константин Костенко — музыкальный продюсер
 Максим Март — дизайнер обложки

Примечания

Ссылки 
 Альбом Portal на ЯндексМузыке

Альбомы на русском языке
Альбомы Украины